Großbuch ist der Name von:

 Großbuch (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Großbuch (Otterwisch), Ortsteil der Gemeinde Otterwisch, Landkreis Leipzig, Sachsen, Deutschland
 Großbuch, Ort in und Katastralgemeinde von Wölfnitz (Klagenfurt am Wörthersee), Kärnten, Österreich